

Прізвище 
Докладніше: Кім (прізвище)

 Кім Віталій Олександрович (1981) — український політик
 Кім Віссаріон Володимирович (1956) — колишній президент ДП НАЕК «Енергоатом»
 Кім Леонід Олександрович (1916-1994) — якутський художник
 ‎Кім Максим Павлович (1908—1996) — російський історик, академік РАН
 Кім Максим Петрович — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кім Неллі Володимирівна (1957) — радянська гімнастка, п'ятикратна олімпійська чемпіонка
 Кім Олексій Сергійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2015 років.
 Кім Олексій Ростиславович ( 1958) — російський воєначальник. Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації з 2022 року, заступник командувача Об'єднаного угрупування військ у зоні спеціальної військової операції в Україні (з 11 січня 2023 року).
 Кім Роман (1991) — німецький скрипаль-віртуоз, музичний інтерпретатор та композитор
 Кім Роман Миколайович (1899—1967) — російський радянський письменник, автор шпигунських романів
 Кім Роман Миколайович (1985) — казахський естрадний співак

Ім'я 

 Кім Андерссон (1982) — шведський гандболіст
 Кім Бейсінгер (1953) — американська акторка та фотомодель
 Кім Вайлд (1960) — англійська поп-співачка
 Кім Васін (1924—2005) — російський письменник
 Кім Геварт (1978) — бельгійська легкоатлетка
 Кім Епплбі (1961) — британська співачка, автор пісень та акторка
 Кім Змескал (1976) — американська гімнастка
 Кім Кардашян (1980) — американська телевезійна зірка
 Кім Кемпбелл (1947) — прем'єр-міністр Канади
 Кім Клейстерс (1983) — бельгійська тенісистка
 Кім Кроу (1985) — австралійська веслувальниця
 Кім Пік (1951—2009) — американський савант, прототип фільму Людина дощу
 Кім Стенлі Робінсон (1952) — американський письменник-фантаст
 Кім Філбі (1912—1988) — британсько-радянський шпигун
 Кім Хіршовіц (1982) — фінський хокеїст
 Кім Чельстрем (1982) — шведський футболіст
 Кім (1975) — в дійсності Жуакін Мануел Сампаню Сілва, португальський футболіст

 Кім — популярний роман Редьярда Кіплінга (1901)
 Кім — одна з мов Мбу на півдні Чаду
 Kim — марка сигарет фірми-виробника British American Tobacco
 КІМ — Комуністичний Інтернаціонал Молоді, молодіжна секція Комінтерну (1919—1943)

Кім — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Кім — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Кім — колишня назва села Четвертакове (Сумська область, Середино-Будський район)